ICOR steht für:

 UAB ICOR, litauischer Konzern
 International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations, siehe MLPD
 Incremental capital-output Ratio (eine Art Kapitalkoeffizient)

Abkürzung